Herry est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

Angèle Herry, née en 1974, est une scénariste française, fille de Miou-Miou et Patrick Dewaere.
Cyril Herry (1970-) est un écrivain et éditeur français;
Jeanne Herry, née en 1978, est une actrice et réalisatrice française, fille de Miou-Miou et Julien Clerc. 
Miou-Miou, née Sylvette Herry en 1950 à Paris (France), est une actrice française.
François Herry, joueur français de rugby à XV et de rugby à sept.
Famille Herry, maison de la noblesse belge originaire d'Audenarde, Flandre-Orientale.

Toponyme 

 Herry, commune de France, dans le département du Cher ;
Patronyme belge
Patronyme français